El Torneig de Hong Kong 2018, oficialment conegut com a Prudential Hong Kong Tennis Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 d'octubre de 2018 al Victoria Park de Hong Kong.

La tennista ucraïnesa Dayana Yastremska va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018